Косињ може бити:

 Косињ, микрорегија у Лици, у Републици Хрватској

или

 Горњи Косињ, насељено мјесто у општини Перушић у Лици, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска
 Доњи Косињ, насељено мјесто у општини Перушић у Лици, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска